Scheinert ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Scheinert (* 1987), US-amerikanischer Filmschauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Hans-Jürgen Scheinert (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Hugo Scheinert (1873–1943), deutscher Maler und Grafiker